Свещена война може да се отнася за:

 Религиозна война
 Джихад – при мюсюлманите
 Священная война – популярна съветска песен от началото на Втората световна война
 Кръстоносен поход
 Свещени войни – видеоигра